Мус — солодка страва зі збитого в піну фруктового чи ягідного сиропу з желатином або манними крупами

Ім'я 

 Публій Децій Мус (консул 279 року до н. е.) Публій Децій Мус (лат. Publius Decius Mus) — консул Стародавнього Риму 279 до н. е.
 Публій Децій Мус (консул 312 року до н. е.) Публій Децій Мус (лат. Publius Decius Mus, * 355/353 — † 295 роки до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Публій Децій Мус (консул 340 року до н. е.) Де́цій Мус (д/н — 340 рік до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.

Топонім 

 Мус-Джо () — місто у Канаді, в провінції Саскачеван
 Губбет-Мус-Нефіт — острів у Червоному морі поруч острова Дахлак
 Мус (річка, Онтаріо) () — річка на північному сході Онтаріо, округ Кокран, Канада
 Мус-Хая — найвища вершина Верхоянського хребта в Якутії.

Інше 
 МУС-857 «МУС-857» — судно-нафтосміттєзбирач пр. 1515 Військово-Морських Сил України.
 «Мус-Джо Плей-Морс» () — команда з містечка Мус Джо, заснована в 1960-х роках.